Es gibt folgende Schlesische Museen:
 Haus Schlesien, Königswinter
 Schlesisches Museum (Görlitz)
 Schlesisches Museum (Kattowitz)
 Schlesisches Landesmuseum (Opava)
 Schlesisches Museum (Straubing) im Herzogsschloss (Straubing) 
 Mährisch-Schlesisches Museum in Klosterneuburg
 Oberschlesisches Landesmuseum in Ratingen
 Oberschlesisches Museum (Bytom)

Ehemals:
 Schlesisches Museum der Bildenden Künste in Breslau
 Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer in Breslau
 Oberschlesisches Museum in Gleiwitz, siehe Museum in Gliwice